Музе́й В. В. Набокова — музеи, посвящённый жизни и деятельности писателя Владимира Владимировича Набокова.

Россия 

 Дом Набокова — музей Владимира Набокова на первом этаже его дома Санкт-Петербурге.
 Рождествено — музей-усадьба Набокова в селе Рождествено Гатчинского района Ленинградской области.

См. также 
 :en:Fairmont Le Montreux Palace — отель в Швейцарии, в котором Набоков прожил последние годы жизни, и перед которым ему установлен памятник.